Kinderlied, liedjes voor (jonge) kinderen
 Kinderliederen (liedboek), liedboekje van Jan Pieter Heije uit 1843